Nigger est le mot anglais pour l'insulte raciste nègre.

Titres d'œuvres artistiques ou littéraires
Nigger: An Autobiography by Dick Gregory est un livre écrit par Dick Gregory.
Nigger: The Strange Career of a Troublesome Word est un livre paru en 2002 et écrit par Randall Kennedy de la Faculté de droit de Harvard sur l'histoire et la sociologie du mot nègre.
The Nigger est une pièce de théâtre écrite par le dramaturge américain Edward Sheldon.
White Niggers of America est le titre anglais du livre Nègres blancs d'Amérique de Pierre Vallières.
Nigger Black est un sketch humoristique d'Yvon Deschamps.

Surnom 
Nigger Kojak (ou simplement Kojak), de son vrai nom Floyd Anthony Perch (1959-) est un deejay jamaïcain de reggae.

Chansons
Woman Is the Nigger of the World est une chanson de John Lennon parue sur son album Some Time in New York City
Nigger, Nigger est le titre d'une chanson de Johnny Rebel.

Autres
Nigger est un chien labrador noir mâle appartenant au Wing commander Guy Gibson de la Royal Air Force (RAF) et la mascotte du No. 617 Squadron RAF.

Voir aussi
Nègre, Nègre (homonymie), Negro (homonymie), Négresse (homonymie)